Timko (f. Timková), :
 Brittany Timko (née en 1985), joueuse de football canadienne
 Milan Timko (né en 1972), un footballeur slovaque